Bisbat de Viena (Àustria)
 Bisbat de Viena del Delfinat